Маури́сио Андре́с Пельегри́но (; ) — аргентинский футболист, защитник, который провёл большую часть своей карьеры, выступая за «Велес Сарсфилд» и испанскую «Валенсию». В настоящее время — футбольный тренер. Является старшим братом Максимилиано Пельегрино.

Карьера игрока 
Пельегрино был важнейшей частью аргентинского клуба «Велес Сарсфилд», когда команда смогла добиться величайших успехов в своей истории, трижды выиграв чемпионат Клаусуры, один раз — чемпионат Апертуры и взяв пять международных трофеев, в числе которых Кубок и Суперкубок Либертадорес.

В 1999 году Маурисио перешёл в «Валенсию», с которой выиграл два титула чемпиона Испании, взял в 2004 году Кубок УЕФА и два года подряд играл в финале Лиги чемпионов. Этот турнир так и не покорился ему — в финале 2001 года именно он не забил решающий одиннадцатиметровый в серии послематчевых пенальти, и титул достался мюнхенской «Баварии».

В 2005 году 33-летний Пельегрино покинул «Валенсию», не найдя общего языка с новым тренером клуба Клаудио Раньери и перешёл в «Ливерпуль», который тренировал его бывший наставник Рафаэль Бенитес, подписав контракт на шесть месяцев. Однако в новой команде возрастной защитник закрепиться не смог и отправился заканчивать карьеру в испанский «Алавес».

Карьера тренера 
После завершения карьеры игрока Маурисио вошёл в тренерский штаб «Валенсии», где он стал тренером юношеской команды. В июне 2008 года Рафаэль Бенитес в интервью официальному сайту «Ливерпуля» сообщил, что Пельегрино возвращается в Мерсисайд, чтобы занять пост тренера первой команды клуба. 7 мая 2012 года подписал контракт с «Валенсией» сроком на два года. Для аргентинца работа в левантийском клубе станет первым самостоятельным опытом — ранее он работал исключительно помощником. 1 декабря этого же 2012 года в связи с неудачным ходом сезона и разгромным поражением 2:5 от клуба «Реал Сосьедад» уволен с поста тренера «Валенсии».

В апреле 2013 года принял «Эстудиантес», но через два года был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. Летом 2015 года был назначен тренером «Индепендьенте», победив в первых шести матчах, он стал самым успешным тренером команды за последние годы, но в итоге тоже был уволен из-за плохих результатов. В 2016 году возглавил «Алавес».

23 июня 2017 года официально был назначен тренером английского «Саутгемптона», подписав с клубом трёхлетний контракт. Уже 12 марта 2018 года уволен с должности за плохие результаты. При нём команда выиграла лишь один из 17 последних матчей и балансирует в одном очке от зоны вылета из АПЛ.

2 июня 2018 года был назначен новым тренером испанского клуба «Леганес».

16 апреля 2020 года назначен главным тренером «Велес Сарсфилд». Контракт подписан до 30 июня 2021 года.

Достижения 
  «Велес Сарсфилд»
 Чемпион Аргентины: Кл. 1993, Aп. 1995, Кл. 1996, Кл. 1998
 Обладатель Кубка Либертадорес: 1994
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1994
 Обладатель Межамериканского кубка: 1995
 Обладатель Суперкубка Южной Америки: 1996
 Обладатель Рекопы Южной Америки: 1997

  «Барселона»
 Чемпион Испании: 1998/99

  «Валенсия»
 Чемпион Испании: 2001/02, 2003/04
 Обладатель Суперкубка Испании: 1999
 Обладатель Кубка УЕФА: 2003/04
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2004
 Финалист Лиги чемпионов: 1999/00, 2000/01

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на Liverbird.ru 
 Профиль игрока на официальном сайте «Ливерпуля»
 Профиль игрока на LFCHistory.net 
 Статистика игрока в чемпионате Аргентины

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Велес Сарсфилд»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Алавес»
Футбольные тренеры Аргентины
Тренерский штаб ФК «Ливерпуль»
Тренеры ФК «Алавес»
Тренеры ФК «Валенсия»
Тренеры ФК «Индепендьенте»
Тренеры ФК «Эстудиантес»
Тренеры ФК «Саутгемптон»
Тренеры ФК «Леганес»
Тренеры ФК «Велес Сарсфилд»